Полига́мия (от  — «многочисленный» и γάμος — «брак»), многобра́чие — форма брачного союза (брака), допускающая одновременный брачный союз сразу нескольких супругов.

Различают три вида полигамии:
 Полигиния — многожёнство;
 Полиандрия — многомужество;
 Групповой брак — брак, состоящий одновременно из нескольких мужей и жён.

Полигамия противопоставляется моногамии. Не следует путать множественную моногамию с полигамией. Многократный брак и связанный с этим многократный развод — это не то же самое, что официально состоять в браке с несколькими жёнами (мужьями). Во многих традиционных религиозных обществах нарушение единократной моногамии или полигамии (зависимо от общественных, религиозных и других законов и обычаев) осуждается и может трактоваться как блуд, то есть нарушение целомудрия (как в браке, так и вне его).

История 

В прошлом до 85 % обществ практиковали полигамию. Однако со временем от неё стали отказываться. Полигамия была объявлена вне закона в Японии в 1880 году, в Китае в 1953 году, в Непале в 1963 году.

Природа и полигамия 
В природе известны как моногамные, так и полигамные виды животных.

С точки зрения биологии, существование у человека нескольких устойчивых брачных систем удивительно, потому что большинство животных имеют какую-либо одну брачную систему, являющуюся видовым признаком.

Полигамия у растений 

В ботанике полигамией называется наличие у одного вида растений как обоеполых так и однополых цветков. При этом возможны следующие комбинации:
 однополые и обоеполые цветки находятся на одном растении:
 андромоноэция, или андромонэция — растение имеет мужские и обоеполые цветки;
 гиномоноэция, или гиномонэция — растение имеет женские и обоеполые цветки;
 тримоноэция, или тримонэция, или ценомонэция — растение имеет обоеполые, мужские и женские цветки;
 однополые и обоеполые цветки находятся на разных растениях одного вида:
 андродиэция — мужские и обоеполые цветки находятся на разных растениях;
 гинодиэция — женские и обоеполые цветки находятся на разных растениях;
 триэция, или трёхдомность — обоеполые, женские и мужские цветки находятся на разных особях.

См. также 
 Любовь
 Полиамория
 Моногамия
 Открытый брак

Примечания

Ссылки 

 

Демографическая теория
Этнология
Семья
Формы брака